Вуто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Пуатьє, 24 км на схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 396,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вутон на сайті французького Національного інституту географії
 Вутон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вутон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Вутон на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Вутон на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вутон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта